Wengenbach ist ein Gewässername:

 Wengenbach (Gader) oder Rü de la Val, rechter Zufluss der Gader oder Gran Eqa bei Wengen oder La Val, Südtirol, Italien
 Wengenbach (Obertalbach), linker Zufluss des Obertalbachs (zur Ostrach, zur Iller) bei der Unteren Alpe Wengen, Markt Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wengenbach (Salwey), linker Zufluss der Salwey oder des Salweybaches nach Niedersalwey, Gemeinde Eslohe (Sauerland), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen